«АЭ Прат» () — каталонский футбольный клуб из города Эль-Прат-де-Льобрегат, в провинции Барселона. Клуб основан в 1945 году, домашние матчи проводит на стадионе «Саньер», вмещающем 1 500 зрителя. В Примере и Сегунде команда никогда не выступала, лучшим результатом является 12-е место в Сегунде B в сезоне 2012/13.

История выступлений

Ссылки 
 Официальный сайт
 Футбольный профиль 

Футбольные клубы Испании